Яков Аптер:
 Аптер, Яков Михайлович (1940—1993) — украинский и крымский государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины I созыва (1990—1993).
 Аптер, Яков Натанович (1899—1941) — советский художник-график.